Завадзке:

 Завадзке — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Стшелецкий повят.
 Завадзке — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Стшелецкий повят, Опольское воеводство.